Gibson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gibson County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 84001038
 Gibson County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 76001777